Cette page présente le bilan saison par saison du Chelsea Football Club dans le championnat d'Angleterre de football, les coupes d'Angleterre et les compétitions européennes depuis 1905.

Fondé en 1905, le club prend part à ses premières compétitions nationales la même année en participant à la Coupe d'Angleterre 1905-1906 ainsi qu'à la deuxième division, rejoignant la première division deux ans plus tard où il passe une grande partie de son existence.

Sur le plan national, Chelsea remporte six fois le championnat d'Angleterre, sept fois la Coupe d'Angleterre, cinq fois la Coupe de la Ligue et quatre fois le Community Shield. Au niveau international, les Blues sont un des cinq clubs en Europe à avoir remporté les trois principales compétitions de l'UEFA, à savoir la Ligue Europa (2013 et 2019), la Coupe des coupes (1971 et 1998) et la Ligue des champions (2012 et 2021). Le club remporte par ailleurs la Supercoupe de l'UEFA en 1999 et 2021. Le grand âge d'or du club intervient après son rachat par Roman Abramovitch en 2003 qui le voit devenir partie intégrante du Big Four dans les années 2000 et remporter quinze trophées majeurs en 14 ans.

Légende du tableau 

Les changements de divisions sont indiqués en gras.

 Première division = Division 1 (jusqu'en 1992) puis Premier League (depuis 1992)
 Deuxième division = Division 2 (jusqu'en 1992) puis Division 1 (1992-2004) puis Championship (depuis 2004)

 C1 = Coupe des clubs champions européens (jusqu'en 1992) puis Ligue des champions (depuis 1992)
 C2 = Coupe des coupes (1960-1999)
 C3 = Coupe des villes de foires (1955-1971) puis Coupe UEFA (1971-2009) puis Ligue Europa (depuis 2009)

Bilan toutes compétitions confondues

Notes et références 

  Chelsea, Football Club History Database.

Chelsea Football Club
Chelsea Football Club